Valstad kan syfta på:

 Valstads socken – en  socken i Västergötland
 Valstads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 18631951
 Valstads församling – en församling i Falköpings och Hökensås kontrakt i Skara stift
 Valstads kyrka – en kyrkobyggnad i Valstad i Tidaholms kommun
 Valstad, Tidaholms kommun – en kyrkby och småort
 Valstads distrikt – ett distrikt i Tidaholms kommun och Västra Götalands län 2016–
 Valstad (naturreservat) – ett naturreservat i Tidaholms kommun
 Valstad, Gladhammars socken – en hållplats och herrgård

Personer
( Bjørnar Valstad (1967–), en orienterare